Tres Cruces kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Tres Cruces (ort i Argentina), Jujuy,

Mexiko 

 Tres Cruces, San Luis Potosí, Tanlajás, 
 Tres Cruces, Guerrero, 
 Tres Cruces, Chiapas, Chamula, 
 Tres Cruces, Querétaro Arteaga, Pinal de Amoles, 
 Tres Cruces, Veracruz, Tezonapa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar